Регионална лига у рагбију 2013/14. (службени назив: 2013–14 Regional Rugby Championship) је било 7. издање Регионалне лиге у рагбију. Учествовало је 8 рагби клубова из Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије. Такмичење је освојила Нада из Сплита.

Учесници 
 Рагби клуб Нада Сплит 
 ХАРК Младост 
 Рагби клуб Загреб 
 Рагби клуб Естергом 
 Кечкемет 
 Рагби клуб Победник 
 Београдски Рагби Клуб 
 Рагби клуб Челик

Групна фаза

Група А 

Нада - Кечкемет 60-17

Победник - Челик 39-14

Кечкемет - Челик 23-10

Нада - Победник 36-12

Победник - Кечкемет 67-27

Челик - Нада 10-31

Група Б 

Загреб - Естергом 17-23

Младост - БРК 27-10

Естергом - БРК 26-10

Загреб - Младост 16-20

Младост - Естергом 17-8

БРК - Загреб 34-29

Завршница такмичења

Полуфинале 

Нада - Естергом 69-9

Младост - Победник 42-22

Финале 

Младост - Нада 15-36

Најбољи поентери 

Јуришић 61 поен, Младост

Леротић 46 поена, Нада

Капор 37 поена, Победник

Мијић 23 поена, Загреб

Референце 

Сезоне Регионалне лиге у рагбију
Рагби у 2013.
Рагби у 2014.